Кубок Кремля 2010 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин в Москве (Россия) — часть тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2010 году турнир прошёл с 18 по 24 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Михаил Южный
 в женском одиночном разряде —  Франческа Скьявоне
 в мужском парном разряде —  Пабло Куэвас и  Марсель Гранольерс
 в женском парном разряде —  Мария Кириленко и  Надежда Петрова

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Николай Давыденко (№ 8 в мире в тот период). Россиянин не смог подтвердить свой статус, проиграв уже в дебюте, а титул достался несеянному Виктору Троицки, который в финале справился с четвёртым сеянным Маркосом Багдатисом. Прошлогодний чемпион — Михаил Южный — не защищал свой титул.

Лидерами посева в парном соревновании стали Рохан Бопанна и Айсам-уль-Хак Куреши (16-я и 19-я ракетки мира в тот период). Сеянные команды не слишком удачно провели турнир, на всех выиграв лишь три матча и полностью покинув сетку ещё до финала. В титульной игре сошлись два мононациональных дуэта, где россияне Игорь Куницын и Дмитрий Турсунов по итогам двух сетов оказались сильнее сербов Янко Типсаревича и Виктора Троицки. Прошлогодние чемпионы — Марсель Гранольерс и Пабло Куэвас — не защищали свой титул, но уругваец принимал участие в новом соревновании (в паре с американцем Майклом Расселлом) и прошёл круг.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Елена Янкович (№ 7 в мире в тот период). Сербка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже в стартовой игре, а титул разыграли вторая и шестая ракетки посева, где более рейтинговая Виктория Азаренко по итогам двух сетов оказалась сильнее Марии Кириленко. Сильнейшей несеянной участницей приза стала Вера Душевина, добравшаяся до полуфинала. Прошлогодняя чемпионка — Франческа Скьявоне — не принимала участия в соревнованиях.

Лидерами посева в парном соревновании стали Хисела Дулко и Флавия Пеннетта (2-я и 3-я ракетки мира в тот период). Аргентино-итальянский альянс уверенно преодолел путь до финала, а затем и завоевал общий титул, переиграв в решающей игре третью сеянную команду: Сару Эррани и Марию Хосе Мартинес Санчес. Сильнейшим несеянным дуэтом стал альянс Дарья Кустова / Акгуль Аманмурадова, добравшийся до полуфинала. Прошлогодние чемпионки — Мария Кириленко и Надежда Петрова — не защищали свой титул, но Мария принимала участия в соревнованиях (в паре с Викторией Азаренко) и уступила в полуфинале будущим чемпионкам.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Виктор Троицки обыграл  Маркоса Багдатиса со счётом 3-6, 6-4, 6-3.
 Троицки с 3-й попытки выигрывает финал соревнованиях в основном туре ассоциации.
 Багдатис уступает 2-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основной туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Виктория Азаренко обыграла  Марию Кириленко со счётом 6-3, 6-4.
 Азаренко выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кириленко уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= З. Дияс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=61
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Х. Дулко
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=65
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К. Бондаренко
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=67
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П. Квитова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Дулгеру
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= М. Кириленко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3/wc
| RD1-team09= Н.Ли
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Чакветадзе
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Закопалова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Корытцева
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В. Душевина
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е. Макарова
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е. Веснина
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Ф. Пеннетта
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=2
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Е. Янкович
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= З. Дияс
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К. Бондаренко
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= М. Кириленко
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А. Чакветадзе
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q 
| RD2-team06= М. Корытцева
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В. Душевина
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Е. Веснина
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= З. Дияс
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= М. Кириленко
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А. Чакветадзе
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=67
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= В. Душевина
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=6
| RD4-team01= М. Кириленко
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= В. Душевина
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Игорь Куницын /  Дмитрий Турсунов обыграли  Виктора Троицки /  Янко Типсаревича со счётом 7-6(8), 6-3.
 Куницын с 4-й попытки выигрывает финал соревнования в основном туре ассоциации.
 Турсунов выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта''' обыграли  Сару Эррани /  Марию Хосе Мартинес Санчес со счётом 6-3, 2-6, [10-6].
 Дулко выигрывает 7-й титул в сезоне и 15-й за карьеру туре ассоциации.
 Пеннетта выигрывает 6-й титул в сезоне и 12-й за карьеру туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2010

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2010 года
2010